Symbiotes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Redtenbacher 1849. Symbiotes ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampbaggar
Symbiotes